As in a Looking Glass ist der Titel

 eines Stummfilms der American Mutoscope and Biograph Company, siehe As in a Looking Glass (1903)
 eines Stummfilms von Allan Dwan, siehe As in a Looking Glass (Dwan, 1911)
 eines Stummfilms von David Wark Griffith, siehe As in a Looking Glass (Griffith, 1911)
 eines Stummfilms von Stanner E. V. Taylor, siehe As in a Looking Glass (1913)
 eines Stummfilms von Frank Hall Crane, siehe As in a Looking Glass (1916)